Бомпа може да се односи на:

 Бомпа (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бомпа (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји